Partito Socialista Democratico – partito politico argentino
Partito Socialista Democratico – partito politico marocchino
Partito Socialista Democratico Cinese – partito politico cinese
Partito Socialista Democratico Italiano – partito politico italiano
Partito Socialista Democratico Romeno – partito politico romeno
Partito del Socialismo Democratico – partito politico romeno
Partito del Socialismo Democratico – partito politico ceco
Partito Democratico dei Socialisti del Montenegro – partito politico montenegrino